Polymita est le nom de deux genres nomenclaturaux :
 Zoologie : Polymita, un genre de gastéropodes pulmonés.
 Botanique : Polymita N.E.Br., un genre de plantes dicotylédones de la famille des Aizoaceae